Каменный Яр — гетто Второй Мировой войны в Умане.
 Каменный Яр — река в России, протекает в Воронежской области.
 Каменный Яр — село в Черноярском районе Астраханской области.
 Каменный Яр — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.